Peștera oder Peștere ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Peștera (Brașov), Dorf im Kreis Brașov 
 Peștera (Cluj), Dorf im Kreis Cluj 
 Peștera (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Peștera (Băița), Dorf im Kreis Hunedoara 
 Peștera (Petroșani), Dorf im Kreis Hunedoara 
 Peștera (Sălașu de Sus), Dorf im Kreis Hunedoara
 Peștere (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Peștere (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin 

Siehe auch:
 Peștera cu Oase („Knochenhöhle“), eine paläoanthropologische Fundstätte in Südwest-Rumänien
 Peștera Muierii („Höhle der Frauen“), eine paläoanthropologische Fundstätte in der Nähe von Râmnicu Vâlcea in Rumänien

 Peschtera, Stadt in Bulgarien